Sergio García (golfer), een Spaans professioneel golfer
 Sergio García de la Fuente, een Spaans professioneel voetballer
 Sergio García (motorcoureur), een Spaans professioneel motorcoureur
 Sergio García (striptekenaar), striptekenaar uit Comix 2000
 Sergio García (wielrenner), een Spaans professioneel wielrenner